Le Fonds de solidarité nationale est un organisme se trouvant dans plusieurs pays :
 Fonds de solidarité nationale (Tunisie)
 Fonds de solidarité nationale (Mali)